

Geografia 
 Ghiacciaio McKinnon – ghiacciaio situato sulla costa di Lars Christensen, in Antartide
 McKinnon – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nella Contea di Sweetwater nello stato del Wyoming

Persone 
 Angus McKinnon (1886-1968) – calciatore e allenatore di calcio scozzese
 Betty McKinnon (1925-1981) – velocista australiana
 Daniel McKinnon (1927-2017) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Dennis McKinnon (1961) – ex giocatore di football americano statunitense 
 Don McKinnon (1939) – politico neozelandese
 Gary McKinnon (1966) – programmatore e hacker britannico
 Jeremy McKinnon (1985) – cantautore e produttore discografico statunitense
 Jerick McKinnon (1992) – giocatore di football americano statunitense 
 Kate McKinnon (1984) – attrice, comica e imitatrice statunitense
 Kiley McKinnon (1995) – sciatrice freestyle statunitense 
 Ray McKinnon (1957) – attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense